Fernand Terby, Belgisch dirigent, muziekpedagoog en cellist
 François Terby, Belgisch astronoom
 Terby (krater), een naar de astronoom vernoemde krater op Mars